«Собака Баскервілів» — детективна повість Артура Конан-Дойля про Шерлока Холмса.
 «Собака Баскервілів (фільм, 1939)» — американський фільм Сідні Ланфілда.
 «Собака Баскервілів (фільм, 1959)» — англійський фільм Теренса Фішера
 «Собака Баскервілів (фільм, 1971)» — радянський телеспектакль, де у ролі Холмса знявся Микола Волков.
 «Собака Баскервілів (фільм, 1972)» — американський фільм Баррі Крейна
 «Собака Баскервілів (фільм, 1978)» — англійський фільм Пола Морріссі.
 «Собака Баскервілів (фільм, 1981)» (повна назва «Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона: Собака Баскервілів») — радянський фільм, де у ролі Холмса знявся Василій Ліванов.
 «Собака Баскервілів (фільм, 1988)» — англійський телевізійний фільм Брайана Міллса.
 «Собака Баскервілів (фільм, 2000)» — канадський телевізійний фільм Родні Гіббонса.
 «Собака Баскервілів (фільм, 2002)» — англійський телевізійний фільм Давида Еттвуда.